Aldebaran – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Byka
 Aldebaran – postać z Rycerzy Zodiaku
 Aldebaran – francuski cykl komiksowy z gatunku science fiction
 „Aldebaran” – nazwa okrętów